Лос Мачадо има више значења:

 Лос Мачадо, Веракруз Уно (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Лос Мачадо (Текате), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику